Kołatka puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Kołatka, voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Kołatka, condado de Drawsko, en el voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).
 Kołatka, condado de Świdwin, en el Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos